Таджірі (Міяґі)
Таджірі (Осака)